Schakelketting (sieraad)
Schakelketting (werktuigbouwkunde)